Tug of War – album Paula McCartneya wydany w 1982
 Tug of War – albumy Coltona Forda wydany w 2008